Лунгани има више значења:

 Лунгани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лунгани (Воинешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Лунгани (Лунгани), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Лунгани (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији